Vagnhöfdi (Wagnhoftus en latin) est un géant, père de Hardgreip (Harthgrepa).

Géant de la mythologie nordique